Fredderick Edmund VanVleet.sr is een Amerikaans basketter van de Toronto Raptors. Hij is een point-guard van 1,83m en 88 kg. Hij is in gedraft in 2016. Zijn ouders zijn Susan VanVleet en Joe danthford.